De Swim Cup Amsterdam 2017 was een internationale zwemwedstrijd die gehouden werd van 20 tot en met 22 oktober 2017 in het Sloterparkbad in Amsterdam. De wedstrijden vonden plaats in een 25 meterbad. Deze wedstrijd vormde samen met de wereldbeker zwemmen 2017 en het ISF in Aken 2017 het kwalificatietraject, voor de Nederlandse zwemmers, richting de Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen 2017 in Kopenhagen.

Programma

EK-kwalificatie 
De KNZB en NOC*NSF stelde onderstaande limieten vast voor deelname aan de Europese kampioenschappen kortebaan van 2017 in Kopenhagen, Denemarken. Elf zwemmers en tien zwemsters zijn op basis van hun prestaties tijdens de wereldbekerwedstrijden en ISF in Aken reeds genomineerd.

Limieten

Overzicht behaalde limieten

Nederlandse records

Medailles

Legenda 
 WR = Wereldrecord
 ER = Europees record
 NR = Nederlands record
 (Q) = Voldaan aan de EK-limiet

Mannen

Vrouwen

Externe links 
 Officiële website
 Startlijsten en uitslagen

Amsterdam 2017
Zwemmen in 2017